Дончик — українське чоловіче та жіноче прізвище.
Відомі носії:
 Дончик Андрій Віталійович — український кіно- і телережисер.
 Дончик Анна Володимирівна — українська акторка дубляжу та озвучення.
 Дончик Віталій Григорович — український літературознавець, критик.